Фриккенхаузен:

 Фриккенхаузен (Вюртемберг) — коммуна в Германии.
 Фриккенхаузен-на-Майне — коммуна в Германии.